Самир ар-Рифаи (старший) (1901—1965) — шестикратный премьер-министр Иордании.
 Самир ар-Рифаи (младший) — премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства.